INW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Winslow (Arizona), Stati Uniti